Волы́нский — топонимическая фамилия, распространённая среди восточных славян и евреев, а также топоним.

Фамилия 
 Волынский, Аким Львович (Флексер, 1861 или 1863—1926) — русский и советский литературный критик, искусствовед и балетовед.
 
 
 Волынский, Василий Семёнович (?—1682) — русский боярин, окольничий воевода и дипломат.
 Волынский, Зиновий Моисеевич (1897—1968) — русский и советский учёный.
 
 Волынский, Ион Генрихович (1912—?) — советский живописец.
 Волынский, Леонид Наумович (Рабинович, 1912/13—1969) — советский писатель и художник.
 Волынский, Николай Павлович (1878—1913) — русский военный историк.
 
 Волынский, Рафаэль Освальдович (1923—?) — советский график.
 Волынский, Сергей Ярославович (род. 1992) — майор Вооружённых сил Украины.
 Волынский, Юрий Донович (род. 1931) — доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии г. Москвы.

Двойная фамилия 
 Боброк-Волынский, Дмитрий Михайлович (ум. 1399) — безудельный князь, воевода великого князя Дмитрия Ивановича Донского.
 Вороной-Волынский, Михаил Иванович (ум. 1571) — русский боярин и воевода.

Топоним 
 Волынский — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области России.

Разное 
 Волынский лицей
 Волынский округ
 Волынский переулок
 Волынский полк
 Владимир-Волынский
 Владимир-Волынский район
 Володарско-Волынский район
 Киев-Волынский
 Новоград-Волынский
 Новоград-Волынский район
 Пост-Волынский
 Львовско-Волынский каменноугольный бассейн

См. также 
 Волынь (значения)
 Волыново
 Волынская
 Волынские
 Волынское